Gorenje  peut désigner :
 plusieurs villages situés en Slovénie :
 Gorenje situé sur la commune de Šmartno ob Paki ;
 Gorenje situé sur la commune de Postojna ;
 Gorenje situé sur la commune de Kočevje ;
 Gorenje situé sur la commune de Lukovica ;
 Gorenje est un groupe slovène spécialisée dans les produits électroménagers et qui doit son nom au village de Gorenje ;
 le RK Gorenje Velenje est un club de handball de la ville de Velenje (Slovénie) dont le sponsor principal est le groupe Gorenje.